Шарунас — чоловіче литовське ім'я.

Ім'я походить з старо-литовського слова šarus, що позначає "швидкий" та його сіноніми ("той, що поспішає", та інші). Ім'я було популяризовано літовським культурним діячем Вінцас Креве-Міцкявічюс, який написав невеличке оповідання про легендарного лицаря з Мяркіне на ім'я Шарунас.

День Шарунаса - 12 лютого .

Видатні персони 

Раймондас Шарунас Марчюльоніс
Шарунас Ясікявічус
Шарунас Шулскіс
Шарунас Саука
Шарунас Бартас

Литовські імена